Stor-Älgtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Älgtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (3,81 ha)
Stor-Älgtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Stor-Älgtjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (19,6 ha)

Se även
Älgtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn